Thymau ist ein deutscher Ortsname:
 Thymau, Kreis Marienwerder (bis 1920) bzw. Kreis Dirschau (1939 bis 1945), Westpreußen, nach 1945: Tymawa (Gniew) im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Thymau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Tymawa (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen